En biologia, l'adjectiu «facultatiu» significa «opcional» o «discrecional» (antònim d'«obligat») i es refereix a un organisme que no està limitat a un determinat mode de vida o d'acció, per oposició a un organisme obligat, el qual està limitat a un determinat tipus de vida.

És utilitzat principalment en biologia amb paraules com:

 un facultatiu (FAC), aiguamoll facultatiu (FACW) o facultatiu de muntanya (FACU) és un estat d'indicador de zones humides per a plantes.
 un anaerobi facultatiu és un organisme que pot utilitzar oxigen, però que també té mètodes anaeròbics de producció d'energia. Pot sobreviure en qualsevol dels dos entorns
 un bípede facultatiu és un animal capaç de caminar o córrer a dues potes, així com de caminar o córrer amb quatre extremitats o més, segons correspongui.
 un carnívor facultatiu és un carnívor que no depèn exclusivament de la carn per alimentar-se, sinó que també pot subsistir amb aliments no animals. És comparable amb el terme omnívor.
 una heterocromatina facultativa és un ADN compacte però no repetitiu en forma d’heterocromatina, però que pot perdre la seva estructura condensada i activar-se per transcripció genètica.
 una llacuna facultativa és un tipus d'estany d'estabilització utilitzat en el tractament biològic d'aigües residuals industrials i domèstiques.
 un paràsit facultatiu és un paràsit que pot completar el seu cicle vital sense dependre d'un hoste.
 una planta fotoperiòdica facultativa és una planta que acaba florint independentment de la longitud de la nit, però que és més probable que floreixi en condicions de llum adequades.
 Un sapròfit facultatiu viu de matèria vegetal moribunda, no morta.
 els simbionts facultatius són organismes que poden viure sense simbiosi i només la utilitzen per a processos no vitals.

Referències

Vegeu també 
 Obligat. (Antònim)
 Oportunisme (biologia).

Biologia
Terminologia científica